Schweizerische Südostbahn, een spoorwegonderneming in Zwitserland
Stichting Openlucht Binnenvaartmuseum in Rotterdam, thans Havenmuseum
S.O.B., een Japanse punkband